Urmuština (urumsky Урум) je turkický jazyk, kteří používá řecký národ Urumů, kteří žijí v několika vesnicích Gruzie a Ukrajiny. Někdy se bere jako dialekt krymské tatarštiny.

Písmo 
Protože jsou Urumové Řekové, existují rukopisy v urumštině psané řeckým písmem. V letech 1927-1937 se urumština psala latinkou. Momentálně se používá cyrilice, konkrétně tato abeceda:

Ve slabikáři vydaném roku 2008 v Kyjevě byla použita tato abeceda:

Příklady

Číslovky

Reference 

Kypčacké jazyky
Jazyky Gruzie
Jazyky Ukrajiny